Horca hace referencia a varios artículos:

Método de ejecución
 Horca, conjunto de tres palos donde morían colgados, por ahorcamiento, los condenados a muerte;

Herramienta de labranza
 Horca (herramienta) apero o instrumento del labrador para mover la mies;

Además
 Horcas, banda de thrash metal de Argentina.

Enlaces externos